Правди́нское водохрани́лище — название водоёмов в России:

 Правдинское водохранилище — в Алтайском крае.
 Правдинское водохранилище — в Калининградской области.